Каргат:

 Каргат — річка в Новосибірській області Росії.
 Каргат — місто в Новосибірській області Росії.